Стрышув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вадовицкий повят, Малопольское воеводство. Административным центром гмины является село Стрышув. Население гмины составляет 6700 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Домбрувка, Закшув, Ленкавица, Лесьница, Строне, Стрышув.

Соседние гмины 
 Гмина Будзув
 Гмина Кальваря-Зебжидовска
 Гмина Лянцкорона
 Гмина Мухаж
 Гмина Вадовице
 Гмина Зембжице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства